Натуральне число 401
 401 рік до нашої ери
 401 рік нашої ери